Porthmeia är ett släkte av fjärilar. Porthmeia ingår i familjen tofsspinnare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tofsspinnare
Porthmeia